XVII сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2008 году в период с 12 апреля по 2 ноября.

Команды 
В сезоне 2008 года во втором дивизионе были заявлены 83 команды. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Динамо» (Воронеж) на «Динамо-Воронеж»
 «Крылья Советов-СОК» (Димитровград) на «Академия»
 «Нара-Десна» (Наро-Фоминск) на «Нара-ШБФР»
 «Орёл» на «Русичи»

 «Сатурн» (Егорьевск) на «Сатурн-2» (Жуковский)
 «Судостроитель» (Астрахань) на «Астрахань»
 «Текстильщик-Телеком» (Иваново) на «Текстильщик»
 «Торпедо» (Волжский) на «Энергия»

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Алексей Баранов «МВД России» (Москва)
 Лучший вратарь — Евгений Конюхов «Торпедо» (Владимир)
 Лучший защитник — Виталий Пугин «Спартак» (Кострома)
 Лучший полузащитник — Денис Клюев «МВД России» (Москва)
 Лучший нападающий — Алексей Баранов «МВД России» (Москва)
 Лучший тренер — Евгений Дурнев «Торпедо» (Владимир)

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Андрей Мещанинов «Звезда» (Серпухов)
 Лучший вратарь — Дмитрий Алексеев «Металлург» (Липецк)
 Лучший защитник — Николай Иванов «Металлург» (Липецк)
 Лучший полузащитник — Анзор Нафаш «Луховицы»
 Лучший нападающий — Андрей Мещанинов «Звезда» (Серпухов)
 Лучший тренер — Фёдор Щербаченко «Губкин»

«Юг» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Михаил Маркосов «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший вратарь — Станислав Тищенко «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань)
 Лучший защитник — Дмитрий Косенко «Батайск-2007» (Батайск)
 Лучший полузащитник — Эдуард Учуров «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань)
 Лучший нападающий — Михаил Маркосов «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший тренер — Бадри Спандерашвили «Батайск-2007» (Батайск)

«Урал—Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Михаил Тюфяков «Лада» (Тольятти)
 Лучший вратарь — Виталий Астахов «Волга» (Нижний Новгород)
 Лучший защитник — Дмитрий Андреев «Волга» (Нижний Новгород)
 Лучший полузащитник — Марат Шогенов «Газовик» (Оренбург)
 Лучший нападающий — Михаил Тюфяков «Лада» (Тольятти)
 Лучший тренер — Сергей Петренко «Волга» (Нижний Новгород)

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Андрей Лодис «Смена» (Комсомольск-на-Амуре)
 Лучший вратарь — Андрей Синицын «Чита»
 Лучший защитник — Семён Семененко «Сибирь-2» (Новосибирск)
 Лучший полузащитник — Андрей Лодис «Смена» (Комсомольск-на-Амуре)
 Лучший нападающий — Антон Багаев «Иртыш-1946» (Омск)
 Лучший тренер — Виктор Игнатенко «Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2008

2008